Această listă descrie componența Camerei Deputaților din România în legislatura 2016-2020, alcătuită din 329 de deputați.

Vezi și 
 Lista parlamentarilor aleși la alegerile din România din 2016

Legături externe 
 Camera Deputaților României - site oficial
 Cine sunt cei 465 de alesi din noul Parlament al Romaniei. Lista senatorilor si deputatilor, 16 decembrie 2016, stirileprotv.ro

 
Liste de parlamentari români